

Шатонне () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Шатонне () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

Шатоне — громада в кантоні Фрібур